Az 1939–1940-es Norgesserien volt a 3. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Fredrikstad csapata volt. A szezont félbeszakította Norvégia második világháborús német megszállása.

Tabellák

1. Kerület

2. Kerület, A csoport

2. Kerület, B csoport

3. Kerület

4. Kerület, A csoport

4. Kerület, B csoport

5. Kerület, A csoport

5. Kerület, B csoport

6. Kerület

7. Kerület

8. Kerület

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok